IMAP oder Imap steht als Abkürzung für:
 Dateinamenserweiterung des Programms iMapping
 Information-Mapping-Technik, Methode zur Gliederung von Informationen in verschiedenartigen Dokumenten
 Internet Message Access Protocol, für den Zugriff auf E-Mails
 Interstellar Mapping and Acceleration Probe, eine geplante Raumsonde
 Markenname eines Medikaments mit dem Wirkstoff Fluspirilen

Abkürzung